Zkratka ROA může znamenat:

 Ruská osvobozenecká armáda
 Ramanova optická aktivita